Норвежците в Канада са част от населението в страната, през 2006 година те са 432 515 души, или 1,4 % от населението.

Източници 

Канада
Етнически групи в Канада